Toschi ist 

der Familienname folgender Personen:

 Giulio Carlo Fagnano dei Toschi (1682–1766), italienischer Mathematiker
 Domenico Toschi (1535–1620), italienischer Kardinal und Rechtsgelehrter 
 Paolo Toschi (1788–1854), italienischer Kupferstecher
 Umberto Toschi (1897–1966), italienischer Geograph

der Name folgender Unternehmen:
 Toschi GmbH & Co. KG, ehemaliger Hersteller (1960–1989) von Asbestzement-Produkten in Rethem 
 Toschi Vignola S.r.l., italienischer Likör- und Lebensmittelhersteller, gegr. 1945 

Siehe auch:
 Toski